Karel II van Alençon (circa 1297 - Crécy, 26 augustus 1346) was van 1325 tot aan zijn dood graaf van Alençon en Perche. Hij behoorde tot het huis Valois en was de stichter van het huis Valois-Alençon.

Levensloop
Karel II was de tweede zoon van graaf Karel van Valois en diens eerste echtgenote Margaretha van Anjou, dochter van koning Karel II van Napels. Zijn oudere broer was koning Filips VI van Frankrijk, de eerste Franse koning uit het huis Valois.

Na het overlijden van zijn vader in 1325 erfde hij de graafschappen Alençon en Perche. Hij behoorde tot de belangrijkste ondersteuners van zijn broer Filips VI en vocht aan zijn zijde in de Slag bij Kassel tegen het opstandige graafschap Vlaanderen. Tijdens het conflict tussen Filips VI en koning Eduard III van Engeland om de hoogheidsrechten in Guyenne bezette Karel in 1330 Saintes, dat hij een jaar later opnieuw moest afstaan aan de Engelse koning.

Nadat in 1337 de Honderdjarige Oorlog uitbrak, verdedigde Karel II dat jaar samen met koning Filips III van Navarra met succes de stad Boulogne tegen de Engelsen. Vanaf 1340 nam hij deel aan de Bretonse Successieoorlog. In augustus 1346 sneuvelde Karel in de Slag bij Crécy.

Karel werd bijgezet in de Jacobijnenkerk van Parijs. In de 19e eeuw werden zijn stoffelijke resten overgebracht naar de Kathedraal van Saint-Denis.

Huwelijken en nakomelingen
In april 1314 huwde Karel II met Johanna (overleden in 1336), dochter van graaf Jan II van Joigny. In 1335 volgde Johanna haar vader op als gravin van Joigny. Dit huwelijk bleef kinderloos.

In december 1336 huwde hij met zijn tweede echtgenote Maria (1319-1375), dochter van Ferdinand de la Cerda, troonpretendent van het koninkrijk Castilië. Ze kregen vijf kinderen:
 Karel III (1337-1375), graaf van Alençon en aartsbisschop van Lyon
 Filips (1338-1397), bisschop van Beauvais, kardinaal en aartsbisschop van Rouen
 Peter II (1340-1404), graaf van Alençon en Perche
 Isabella (1342-1379), kloosterzuster in Poissy
 Robert (1344-1377), graaf van Perche

Voorouders 

Graaf van Alençon
Graaf van Perche
Huis Valois
Huis Valois-Alençon
Persoon in de Honderdjarige Oorlog
Persoon in de 14e eeuw